Bickenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bickenbach, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Bickenbach, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz,